Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 5 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 15-én rendezték a Birkebeineren Stadionban. Az aranyérmet az orosz Ljubov Jegorova nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N05